Habo (gemeente), een Zweedse gemeente in Västergötland, provincie Jönköpings län
Habo (plaats), hoofdplaats van de gemeente Habo in Zweden
Håbo, Zweedse gemeente in Uppland
HABO (bouwbedrijf), de N.V. Haagsche Bouwmaatschappij, in 1921 opgericht door Willem Drees